«Anthology» — сьома компіляція американського виконавця Майкла Джексона. Випущено 14 листопада 1986 року лейблом Motown.

Список композицій

Посилання 
 

Альбоми Майкла Джексона